Moralini – abitanti di Morales del Rey
Moralini – abitanti di Morales del Vino